Rebecca Marino (ur. 16 grudnia 1990 w Toronto) – kanadyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzynaście turniejów rangi ITF w grze pojedynczej oraz trzy w grze podwójnej. Osiągnęła jeden finał zawodów gry pojedynczej kategorii WTA Tour.

Najwyżej w rankingu WTA singlistek zajmowała 38. miejsce (11 lipca 2011), natomiast w rankingu deblistek 156. miejsce (21 marca 2022).

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (0–1)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Kanadyjskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Toronto
Urodzeni w 1990